Ogrodniki peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Podlachie
 Ogrodnik, village du powiat de Białystok
 Ogrodniki, village du powiat de Bielsk Podlaski 
 Ogrodniki, village du powiat de Hajnówka 
 Ogrodniki, village du powiat de Mońki 
 Ogrodniki, village du powiat de Sejny 
 Ogrodniki, village du powiat de Siemiatycze 
 Ogrodniki, village du powiat de Sokółka 

dans la voïvodie de Mazovie
 Ogrodniki, village du powiat de Siedlce
 Ogrodniki, village du powiat de Węgrów 

de la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Ogrodniki, village 

dans la voïvodie de Lublin
 Ogrodniki, village de la gmina de Biała Podlaska  
 Ogrodniki, village de la gmina de Tuczna